Pascault est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (c. 1749-1824), aristocrate franco-américain, planteur à Saint Domingue ;
 Yadira Pascault Orozco, actrice et productrice mexicaine.

Architecture 
 , district historique de la ville de Baltimore aux États-Unis commandé par Louis Pascault, Marquis de Poléon.

Patronyme français